Сезон 1993/1994 стал для Лацио 12-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии.Понимая, что 5-е место - не предел, руководство решило усилить состав. Были приобретены такие игроки как Роберто Ди Маттео, Ален Бокшич, Пьерлуиджи Казираги, из молодежки был взят Марко Ди Вайо. С этим активом результаты сильно не улучшились - 4-е место в чемпионате.

Первая за 16 лет еврокубковая компания для "орлов" закончилась во втором раунде Кубка УЕФА, в котором они уступили в двухматчевом противостоянии Боавиште с общим счетом 2:1.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

2-й раунд

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Лацио